Gribl ist der Familienname folgender Personen:

 Dorle Gribl, Kunsthistorikerin und Sachbuchautorin
 Jörg Gribl (* 1941), deutscher Architekt und Landschaftsarchitekt
 Kurt Gribl (* 1964), deutscher Jurist und Politiker (CSU)